Erika Mann (schrijver), een Duits actrice, journaliste en schrijfster
 Erika Mann (politicus), een Duits politicus en lid van het Europees Parlement